

Etnologia
 Hakka – popolo cinese dell'etnia Han

Linguistica
 Hakka – dialetto cinese della famiglia linguistica sino-tibetana

Zoologia
 Hakka – genere di ragni della famiglia Salticidae